Hans Löhr ist der Name folgender Personen:

* Hans Löhr (Pädagoge) (1896–1961), deutscher Pädagoge, Gewerkschafter und Autor
 Hans-Albrecht Löhr (1922–1942), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Hanns Löhr